дія, синонім до якої слово "романтизувати". Поняття вживається у головній идеї твору В.Підмогильного "Місто": заперечення безоглядної романтизації як міста, так і села Романтизм